Die Bezirksliga Potsdam 1954/55 war die dritte Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Potsdam durchgeführten Bezirksliga Potsdam. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Potsdam und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

DDR-Ligaabsteiger Motor Hennigsdorf wurde Bezirksmeister und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur neu geschaffenen II. DDR-Liga. Dort belegten die Hennigsdorfer in der Staffel 2 den vierten Rang und verblieben in der Bezirksliga.

Nachdem Abstieg vom Vorjahresaufsteiger Einheit Brandenburg aus der DDR-Liga, stiegen in eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln neben Empor Neuruppin und Aufbau Jüterbog auch die BSG Chemie Zehdenick ab. Durch die Aufstockung der Bezirksliga auf 14 Mannschaften, stiegen im Gegenzug zur Folgesaison aus der Bezirksklasse neben Einheit Nauen und Fortschritt Luckenwalde auch die SG Velten sowie Empor Südwest Potsdam auf.


Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Bezirksliga-Aufstiegsrunde 
Die Sieger der vier Bezirksklassestaffeln und der beste Zweitplatzierte ermittelten vier Aufsteiger zur Bezirksliga.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Literatur 
 
 

Potsdam
Fußballsaison 1954/55